Чаговець — українське прізвище. Відомі носії:

 Чаговець Василь Миколайович (1948) — український політик.
 Чаговець Василь Юрійович (1873–1941, Київ) — український фізіолог, академік АН УРСР (1939).
 Чаговець Всеволод Андрійович (1877, Старокостянтинів — 1950, Київ) — український театрознавець, новинар.
 Чаговець Григорій Іванович — льотчик 43-ї ескадрильї 15-го окремого розвідувального авіаційного полку ВПС Червонопрапорного Балтійського флоту, лейтенант.
 Чаговець Діонісій Андрійович (1886—1937) — священномученик, місцевошанований святий Української Православної Церкви, ієрей Російської православної церкви.
 Чаговець Петро Миколайович (1937) — український архітектор, графік.
 Чаговець Ростислав Всеволодович (1904, Київ — 1982, Київ) — український біохімік, академік АН УРСР (1967), син Всеволода Чаговця.

Українські прізвища